Ковалівщина — назва окремих населених пунктів.

 Ковалівщина — Білорусь, Мінська область, Логойський район.
 Ковалівщина — Білорусь, Мінська область, Смолевицький район.
 Ковалівщина — Україна, Житомирська область, Коростенський район.